Ausstellung Dresden steht in der Geschichte Dresdens alltagssprachlich für:

 Städtischer Ausstellungspalast (Dresden) (1896 bis 1945)
 Ausstellungszentrum Fučíkplatz (1969 bis 1999)
 Messe Dresden (seit 1999)